Heilige Geestgasthuis (Deventer)
 Heilige Geestgasthuis (Groningen)
 Heilige Geestgasthuis (Hasselt)
 Heilige Geestgasthuis (Hattem)